Il singolare femminile  del torneo di tennis Summer Cup 2 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Anastasіja Vasyl'jeva che ha battuto in finale Evgenija Rodina 6-2, 6-1.

Teste di serie 

 Nudnida Luangnam (primo turno)
 Sofia Shapatava (semifinali)
 Anett Kontaveit (secondo turno)
 Anastasіja Vasyl'jeva (Campionessa)

 Kateřina Vaňková (quarti di finale)
 Marina Mel'nikova (secondo turno)
 Margarita Gasparjan (semifinali)
 Margarita Lazareva (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Summer Cup 2013